David Medina Díaz de López (Barcelona, 25 de julho de 1982) é um futebolista espanhol que joga como zagueiro ou volante.

Ligações externas 
 

Futebolistas da Espanha
Futebolistas do Centre d'Esports Sabadell Futbol Club
Futebolistas do Club Gimnàstic de Tarragona
Futebolistas do Club Deportivo Tenerife
Naturais de Barcelona